Ногинск может означать:

 Ногинск — город в России, административный центр Ногинского района Московской области.
 Ногинск — муниципальное образование в составе Ногинского района Московской области. 
 Ногинск — станция Горьковского направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
 Ногинск — российский футбольный клуб из Ногинска; ныне именуется «Знамя».
 Ногинск — посёлок Эвенкийского района Красноярского края, упразднён в 2006 году.